Better Late Than Never peut désigner :
 Better Late Than Never, téléfilm américain réalisé par Richard Crenna ;
 Better Late Than Never, titre original de Ménage à trois, film britannique réalisé par Bryan Forbes ;
 , série télévisée américaine ;
 , album réalisé en collaboration entre le violoniste français Jean-Luc Ponty et le chanteur britannique Jon Anderson, sorti en 2015.